Сергей Иванович Неве́ров (род. 21 декабря 1961, Таштагол, Кемеровская область, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель. Заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва от партии «Единая Россия» с 12 октября 2021 года.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации (9 октября 2017 —  7 октября 2021). Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Заместитель председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI, VII и VIII созыва с 21 декабря 2011 по 13 февраля 2020. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» (15 сентября 2011 — 12 октября 2017).

Депутат Государственной думы Российской Федерации III (1999—2003), IV (2003—2007), V (2007—2011), VI (2011—2016) и VII (2016—2021) созывов. До 1991 года состоял в КПСС.

Из-за вторжения России на Украину находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

Биография

Детство и юность 
Родился 21 декабря 1961 года в городе Таштаголе Кемеровской области в семье шахтёра и работницы обогатительной фабрики. На формирование личности Сергея, на его отношение к коммунистической идеологии оказал влияние трагический факт семейной истории. По свидетельству Неверова, его дед по матери был расстрелян в 1937 году, став жертвой политических репрессий сталинского режима.

С 15 лет начал профессионально заниматься санным спортом.

Учёба и работа 
Имеет два высших образования. В 1981 году окончил Таштагольский горно-металлургический техникум по специальности «горный электромеханик».

В 1981 году был призван в Вооружённые силы СССР, в Новосибирск. Уволен в запас в 1983 году. Сразу переехал в Новокузнецк, начал работу подземным электрослесарем шахты «Есаульская». Одновременно поступил на вечернее отделение Сибирского металлургического института имени С. Орджоникидзе (специальность — «подземная разработка горных месторождений», квалификация — «горный инженер»). Успешно совмещал работу и учёбу.

В 2000 году окончил Академию труда и социальных отношений, получив диплом по специальности «юрист».

Общественная деятельность в Кузбассе 
В 1989 году, когда начались массовые шахтёрские забастовки в Междуреченске, Неверов получил диплом, продолжал работать на шахте «Есаульская». В тот период принимал активное участие в шахтёрских выступлениях в Кузбассе. Становится руководителем движения по результатам выборов.

В 1991 году с группой единомышленников участвовал в акционировании шахты, Неверов занимался вопросами защиты труда, коллективным договором. Произошло объединение десяти территориальных профсоюзных комитетов в одну структуру, в 1998—1999 годах. Неверов возглавил её на общественных началах, был заместителем председателя президиума угольных профсоюзов Кузбасса, заместителем председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности.

Политическая деятельность 
19 декабря 1999 года Неверов при поддержке губернатора Кузбасса Амана Тулеева был избран депутатом Государственной думы третьего созыва по Новокузнецкому одномандатному округу в Кемеровской области. Его кандидатуру выдвинули шахтёрские профсоюзы. С января 2000 года Неверов входил в группу «Народный депутат». В том же году занял должность заместителя председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (с 15 марта 2000 — комитет по труду и социальной политике).

В 2000 году вошёл в состав межфракционной депутатской группы по взаимодействию с рабочими и профсоюзным движением «Солидарность», а также стал членом межфракционного объединения депутатов Госдумы «Сибирское соглашение», которое способствовало экономическому и социальному развитию Сибири. Неверов в своих общественных приёмных привлекал для работы пенсионеров и студентов, которые в свою очередь осуществляли юридическую поддержку населения.

В сентябре 2003 года Неверов перешёл из фракции «Народный депутат» во фракцию «Отечество — Единая Россия», которую возглавлял Вячеслав Володин.

В декабре 2003 года Неверов при поддержке «Единой России» и губернатора Кузбасса А. Тулеева был избран в Государственную думу четвёртого созыва по Новокузнецкому одномандатному округу в Кемеровской области. В парламенте занял должность первого заместителя председателя комитета по труду и социальной политике.

2 августа 2004 года вступил в партию «Единая Россия».

В 2005 году поручил комитету Госдумы по культуре «проверить информацию о постановке на новой сцене Большого театра оперы на либретто писателя Владимира Сорокина», заявив, что «нельзя допустить, чтобы пошлые пьесы Сорокина ставились на сцене, признанной достоянием российской культуры, чтобы эту порнографию показывали, а потом обсуждала вся страна».

В 2007 году, был назначен врио руководителя, в 2008 году руководителем Межрегионального координационного совета «Единой России» по Сибирскому федеральному округу, где его заместителем была Татьяна Воронова (в 2015—2016 гг. начальник Управления внутренней политики АП РФ, с 2017 года — руководитель Аппарата ГД ФС РФ). В этом качестве курировал несколько сложных избирательных кампаний, занимался разрешением внутриэлитных конфликтов на территории СФО, в частности в республике Тыва.

В декабре 2007 года Неверов избран депутатом Госдумы пятого созыва по списку «Единой России» от Алтайского края (в котором он никогда до того не проживал и не работал) и вошёл в состав комитета Государственной думы по образованию.

В 2009 году был одним из инициаторов изменений в Трудовой кодекс РФ, которыми в ТК РФ была введена глава, посвящённая регулированию вопросов, связанных с особенностями трудовой деятельности работников, занятых на подземных работах. Был инициатором принятого Закона «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне». Участвовал в законотворчестве по вопросам, связанным с социальной защитой работников организаций угольной промышленности.

В 2010 — первый заместитель Секретаря Президиума Генерального совета Партии по вопросам региональной политики и партийного строительства.

С 21 октября 2010 года, после перехода Вячеслава Володина в Аппарат правительства, Неверов был назначен врио секретаря Президиума Генерального Совета Партии.

15 сентября 2011 года по предложению лидера партии Владимира Путина утверждён секретарём президиума генсовета партии «Единая Россия».

В мае 2012 года на XIII Съезде «Единой России» в Устав партии были внесены изменения, согласно которым вместо должности секретаря президиума генсовета была введена выборная должность секретаря Генсовета. 26 мая 2012 года на Съезде «Единой России» Неверов был избран секретарем Генсовета Партии.

В 2013 году вошёл в число учредителей «Общероссийского народного фронта» от «Единой России».

Руководитель избирательного штаба «Единой России» на выборах в Госдуму шестого созыва.

Утверждён 2-м номером в избирательном списке «Единой России» от Алтайского края. По итогам выборов 4 декабря 2011 года алтайская группа «единороссов» набрала 37,1 % голосов, что на 12 % ниже среднероссийского результата партии. Согласно этим результатам, Неверов избран в Госдуму России шестого созыва.

17 декабря 2011 — выдвинут партией «Единая Россия» на пост вице-спикера Госдумы России.

21 декабря 2011 — в день своего 50-летнего юбилея избран вице-спикером Госдумы России.

В Единый день голосования 18 сентября 2017 года избран депутатом Государственной думы VII созыва по Смоленскому одномандатному округу (№ 175).

В октябре 2017 года выдвинут премьер-министром Дмитрием Медведевым на должность руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе VII созыва.

В апреле 2018 года, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», Неверов высказался против выдвижения бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева на пост спикера регионального парламента: «Я считаю, это неправильно, и, думаю, люди просто не поймут такого решения». Тулеев внял предостережению Неверова и ушёл на пенсию.

19 апреля 2018 года Неверов возглавил совет руководителей фракций «Единой России».

Законотворческая деятельность 
С 1999 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы III, IV, V, VI и VII созывов, выступил соавтором 124 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

«Единая Россия» в период руководства С.Неверова 

С 2010 по 2011 годы «Единая Россия» провела серию межрегиональных конференций региональных отделений по федеральным округам, на которых были приняты стратегии социально-экономического развития федеральных округов до 2020 года и программы реализации стратегии на 2011—2012 годы. Некоторые программы развития легли в основу проектов «Единая Россия», например, таких как партийный проект «Урал промышленный — Урал полярный», «500 бассейнов» и другие.

В 2010 году по поручению Секретаря Президиума Генерального совета В. Володина Комиссия Президиума Генерального совета «Единой России» по вопросам партийного строительства под руководством С. Неверова, разработала первое Положение о порядке проведения предварительного внутрипартийного голосования для определения кандидатур для последующего их выдвижения кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в органах государственной власти или органах местного самоуправления.

В мае 2012 года на XIII Съезде «Единой России» в структуру партии были внесены изменения, согласно которым вместо должности секретаря президиума генсовета была введена выборная должность секретаря Генсовета. 26 мая 2012 года на Съезде «Единой России» Неверов был избран секретарём Генсовета Партии.

На том же съезде был принят ряд изменений в Устав Партии:

В первую очередь, была изменена частота проведения Съезда Партии и конференций региональных и местных отделений с одного раза в 2 года на один раз в год. Кроме того, была введена норма об обязательной ротации не менее 10 % членов генерального совета, региональных и местных политсоветов, а также введена квота для представителей местного и первичного партийного звена регионов — не менее 20 % членов Генерального совета партии. Не менее 30 % Региональных политсоветов партии должны были формироваться из числа представителей первичных отделений.

Введена альтернативная основа рассмотрения кандидатур на руководящие партийные и государственные и муниципальные должности. Кандидаты в должности спикеров законодательных и представительных органов власти определялись на Конференции путём тайного голосования при выдвижении не менее 2 кандидатур. Претенденты на должность руководителя фракции Партии избирались депутатами соответствующего органа по согласовании с Президиумом генерального совета, регионального, местного политсоветов, в зависимости от уровня органа власти.

Выборные руководящие партийные должности стало можно занимать не более 2 сроков подряд.

Генеральный совет стал постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Партии в период между съездами, Президиум стал формироваться из членов ГС.

Также был внесён ряд изменений в текущую работу Партии, в частности, пересмотрена работа идеологических платформ Партии, запущен проект «Гражданский Университет», создана и внедрена в работу интерактивная система обратной связи с отделениями Партии «Вся Россия».

В части кадровой работы, в период до 2013 года на треть был изменён руководящий состав первичных, местных и региональных отделений, в 16 регионах сменились Секретари Региональных отделений «Единой России». Также был проведён аудит первичных отделений Партии в результате которого их число снизилось, но это позволило существенно сократить число «мертвых душ». Первым регионом, где был проведён аудит был Татарстан.

В декабре 2013 года в «Новой газете» вышла программная статья Неверова "Пять мифов о «Единой России», в которой он постарался опровергнуть слухи активно распространяемые политическими оппонентами партии. В статье Неверов объясняет, что Партия не теряет численность, что большая часть руководителей муниципалитетов и муниципального депутатского корпуса являются членами «Единой России», что популярность Партии среди людей, желающих пойти в политику, только растёт. Также Неверов признаёт в статье, что выборы в Государственную думу ФС РФ 2011 года стали для партии точкой отсчёта. Он отмечает, что работа проделанная за прошедшие два года уже принесла свои плоды и результаты Партии в Единый день голосования 2013 года значительно лучше результатов 2011 года. В частности, «вернула» такие города, как Смоленск, Рязань (2011 — 28,7 %, 2013 — 51,40 %), Иркутск, Архангельск (2011 — 27,3 %, 2013 — 37,85 %), Волгоград (2011 — 32,19 % , 2013 — 37,54 %), сильно укрепила позиции в Ярославской (2011 — 29,04 %, 2013 — 42,25 %), Владимирской (2011 — 37,55, 2013 — 44,33 %), Ивановской (2011 — 40,12 %, 2013 — 55,77 %), Архангельской (2011 — 31,9 %, 2013 — 40,69 %), Смоленской областях (в 2011 — 36,9, в 2013 — 41,01 %).

С 2014 по 2016 годы для большего вовлечения рядовых членов партии в политическую жизнь страны начали проводиться всероссийские тематические форумы первичных отделений с участием Председателя Партии Дмитрия Медведева и профильных федеральных министров. Первое подобное мероприятие прошло в Волгограде — «Съезд депутатов сельских поселений России», позднее в Челябинске прошёл форум «ЖКХ — новое качество», в Ярославле Всероссийский форум социальных работников, в Москве — «Городское развитие: жилье и ЖКХ», в Санкт-Петербурге — Форум «Эффективная социальная политика», в Саратове — «Современное российское село», в Ялте — «Здоровье людей — основа успешного развития России», в Новосибирске — Форум «Образование и наука — будущее России», в Магнитогорске — Форум «Экономическая и промышленная политика».

12 ноября 2015 года в Москве состоялся Всероссийский форум секретарей первичных отделений, собравший более 3000 участников. Это было первое подобное мероприятие партий такого масштаба. Основной темой форума стало проведение Предварительного внутрипартийного голосования по определению кандидатур для выдвижения от «Единой России» на выборах депутатов Госдумы ФС РФ 7 созыва.

Итогом форумов становились поручения Председателя Правительства членам кабинета министров. Многие предложения, собранные в ходе указанных мероприятий, вошли в программу «Единой России» на выборах ГД ФС РФ 7 созыва в 2016 году.

В 2017 году был изменён подход к финансированию региональных отделений партии, в целях повышения их самостоятельности. Партия впервые прибегла не к точечным финансовым вливаниям, а к системному увеличению финансирования региональных отделений из федерального партийного бюджета. Деньги получили все регионы, где проходят выборы губернаторов, парламентов, горсоветов в административных центрах. В среднем партия направила по 10-20 млн руб. на счета региональных отделений. В целом партия направила в регионы около 600 млн руб.

Учёт итогов ПГ при включении в списки Партии на выборах федерального, регионального уровней, а также на выборах должностных лиц административных центров регионов, стал обязательным. Открытая модель проведения Предварительного голосования была обозначена как приоритетная.

Неверов был одним из инициаторов внесения изменений в избирательное законодательство, стимулирующих кандидатов и избирательные объединения к участию в дебатах (Федеральный закон от 09.03.2016 № 65-ФЗ "О внесении изменений в статью 51 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статью 65 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации»). В тот же период по инициативе Президента РФ В. Путина, была возвращена смешанная система выборов в Государственную думу ФС РФ.

К выборам ГД ФС РФ 7 созыва, был кардинально пересмотрен подход к выдвижению кандидатов от «Единой России». По итогам семинаров-совещаний с региональными отделениями было разработано и принято положение по предварительному голосованию для отбора кандидатов на выборы в Государственную думу в 2016 году. Было обозначено, что участие в праймериз и учёт их результатов является обязательным, кандидаты обязывались участвовать в дебатах. Помимо этого, в положение о проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Государственной думы ФС РФ 7 созыва были внесены изменения, в частности, запрещавшие участие лиц имеющих (имевших) судимость, в том числе снятую и (или) погашенную.

Для обеспечения общего понимания членами партии сути предварительного внутрипартийного голосования был проведён ряд семинаров-совещаний для организаторов. В то же время для участников партия запустила проект «Кандидат», в рамках которого проводились обучающие семинары, лекции и тренинги.

По итогам выборов 18 сентября по федеральному списку партия получила 54,2 % (против 49,32 % в 2011) и победив в 203 одномандатных округах из 225.

Семья 
Жена — Ольга Викторовна Неверова (род. 1962), дочь Ангелина (род. 1998) и сын Глеб (род. 2003).

19 декабря 2012 года Первый канал сообщил, что в семье Неверова есть приёмный ребёнок.

До начала политической карьеры проживал в городе Новокузнецке Кемеровской области, затем обосновался в Москве.

Критика 
В сентябре 2013 года агентство РБК сообщило о публикации в блоге Алексея Навального информации о том, что Неверов через подставных лиц владеет несколькими участками. Примерная стоимость консолидированного участка, состоящего из пяти участков, по данным Навального, составила 90 млн рублей (без учёта построек), тогда как официально задекларированный доход Неверова в год в среднем составляет 2 млн рублей. Комментируя эти сведения, Неверов пояснил, что в приобретение консолидированного участка в Подмосковье, где его большая семья решила жить вместе с родителями, вложены, помимо его личных средств, деньги супруги от продажи квартиры в Новокузнецке, а также накопления тёщи. По разъяснению Неверова, «указанные участки покупались у товарища и в длительную рассрочку». В ноябре 2013 года журнал Forbes, Русская служба BBC и ряд других СМИ сообщили о публикации в блоге Навального результатов расследования Фонда борьбы с коррупцией, согласно которым Неверов имеет земельный участок в деревне Лешково Истринского района Московской области.

2 декабря 2013 года Неверов в эфире радиостанции Эхо Москвы заявил, что, публикация Навального есть не что иное, как заказанное расследование, а заказчиком является экс-министр финансов Алексей Кудрин.

4 декабря 2013 года думская комиссия по контролю за доходами депутатов не нашла оснований для проверки достоверности декларации о доходах Неверова в связи с «отсутствием нарушения закона».

14 февраля 2014 года активисты Фонда борьбы с коррупцией опубликовали выписку из Росреестра, из которой следует, что в 2009 году жена Неверова Ольга купила в Москве квартиру площадью 100 м² и, по сообщениям активистов Фонда борьбы с коррупцией, стоимостью около 27 млн рублей.

2 апреля 2014 года Неверов заявил, что подаёт в суд иск о защите чести и достоинства. В суде Неверов утверждал, что не задекларировал имущество, так как оно было приобретено незадолго до публикации Навального и представил справку о своих доходах и всей собственности. 24 апреля Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Неверова к Навальному, сведения, которые Навальный опубликовал 27 ноября 2013 года, признаны несоответствующими действительности. Мосгорсуд подтвердил решение Люблинского суда, оно вступило в законную силу.

Увлечения 
Увлекается горнолыжным спортом, хоккеем, большим теннисом. Ещё одно увлечение — горы. Поднимался почти на уровень 7 000 метров в Андах. Есть покорённые шеститысячники в Гималаях. В 2006 году вместе с кузбасскими альпинистами взошёл на вершину Килиманджаро и водрузил на ней флаг Кузбасса и кусок кузбасского угля из юбилейной тонны, добытой на шахте «Абашевская».

Коронавирус 
16 июня 2021 года Неверов в своем фейсбуке сообщил, что заразился: Сдавал кровь на антитела и заметил тенденцию, что показатели падают. Планировал сделать еще одну прививку. Но, кажется, не успел, новая волна зацепила и меня: коронавирус.

В октябре прошлого года политик уходил на самоизоляцию из-за заразившихся членов семьи.

Награды 
Заслуженный шахтёр Кузбасса, награждён орденом Почёта, орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Столыпина П. А. II степени, Почётной грамотой Президента Российской Федерации и знаком «Шахтёрская слава» I, II и III степени.
 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (24 июля 2022 года) — во внимание к помощи в восстановлении Благовещенского собора г. Гагарина Смоленской области.

Примечания

Ссылки 
 Неверов Сергей Иванович на сайте duma-er.ru
 
 Сергей Иванович Неверов. Биографическая справка на сайте «РИА Новости»
 Неверов Сергей Иванович на сайте lobbying.ru

Члены КПСС
Члены «Единой России»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Заместители председателя Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Заместители председателя Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Выпускники Сибирского индустриального университета
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Заместители председателя Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании